CBC kan betekenen:
 CBC Banque & Assurance, het Franstalige deel van de KBC Groep
 Canadian Broadcasting Corporation
 cap-binding complex, zie RNA-processing.